1501 (Romeins getal: MDI)
Motor Development International, een autobedrijf dat een auto op de markt wil brengen die rijdt op lucht
Meldpunt Discriminatie Internet
Methyleendifenyldi-isocyanaat
Multiple Development Instruments
Multiple Document Interface